Slovo exodus znamená východ (vyjití) a v češtině se používá v těchto významech: 
 
 Exodus – jedna z knih bible popisující odchod izraelského národa z Egypta
 exodus (událost) – odchod Izraelitů popisovaný v biblické knize
 exodus – přeneseně hromadná emigrace
 Exodus (film, 1960) – americký válečný film z roku 1960
 Exodus (film, 2007) – hongkongská komedie z roku 2007
 Exodus (Henry Mancini) – hudební skladba Henryho Manciniho
 Exodus (hnutí) – nábožensky motivované nadnárodní hnutí osob snažících se zbavit své homosexuality
 Exodus (hudební skupina) – kalifornská thrashmetalová skupina
 Exodus (kniha) – kniha Leona Urise 
 Exodus (Království) - 3. série dánského seriálu Království režiséra Larse von Triera
 Exodus (loď) – loď, která v roce 1947 vezla do Izraele židovské emigranty
 Exodus (software) – klient pro komunikační síť Jabber